Ейч Пи Оупън 2012 е 4-тото издание на Ейч Пи Оупън. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2012. Провежда се в японския град Осака от 8 до 14 октомври. Марион Бартоли трябва да защитава титлата си, но отказва участие в турнира. На двойки победителки от Ейч Пи Оупън 2011 са Кимико Дате Крум и Шуай Джан, но само Дате Крум се включва в схемата с партньорка Хедър Уотсън.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2012
Ейч Пи Оупън